Poble o nació, conjunt d'individus amb una identitat i afirmació de pertinença col·lectiva.
 Poble (política), conjunt d'individus considerats com a ciutadans
 POBLE o Poble Democràtic, partit polític
 Poble (localitat), entitat petita de població 
 Poble castral, nucli habitat que s'organitzà en època medieval al costat o al voltant d'un castell.
 Poble de sagrera van néixer dins la sagrera que envoltava l'església parroquial.
 Poble obert, nucli habitat que es va organitzar en època medieval i en què les cases originals en foren l'element estructurador
 Poble o tercer estat, classe no privilegiada 
 Poble o plebs, classe social pobra però no esclava a l'Antiga Roma
 El Poble, diari matinal de tendència conservadora nascut a la ciutat de Lleida